Giuseppe Colantuono – ex sollevatore italiano
 Stefano Colantuono – allenatore di calcio, ex calciatore e giocatore di calcio a 5 italiano